Ольков (Олькова) — фамилия. Известные носители:

 Ольков, Анатолий Иванович (1931—2008) —  советский хоккеист, футболист и тренер.
 Ольков, Николай Максимович (род. 1946) — российский писатель, публицист.